Brienen en Van Brienen, Nederlandse familienamen.
 O'Brien, een veelvoorkomende Ierse familienaam.